Palliardi ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Alois Palliardi (1799–1873), tschechischer Arzt, Ornithologe und Naturkundler
 Jaroslav Palliardi (1861–1922), mährischer Archäologe und Notar
 Johann Ignaz Palliardi (1737–1824), böhmischer Baumeister und Stuckateur